Atut – kolor w kartach 
 Atut – radioodbiornik
 Oficyna Wydawnicza Atut – wydawnictwo wrocławskie założone w 1993
 Atut – polski zespół muzyczny nurtu power dance